San Pellegrino kan syfta på:

 San Pellegrino (varumärke) – ett bordsvatten
 San Pellegrino (travhäst) – amerikansk travhäst, född 1996

Geografi

Italien 

 San Pellegrino Terme – kommun, Lombardiet, Provincia di Bergamo,